Сан Хуан Баутиста Тустепек има више значења:

 Општина Сан Хуан Баутиста Тустепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Баутиста Тустепек (Сан Хуан Баутиста Тустепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику